Adolf Hecker ist der Name folgender Personen:

* Adolf von Hecker (1852–1924), deutscher Generalarzt
 Adolf Hecker (Fabrikant) (1904–1979), deutscher Fabrikant
 Adolf Friedrich Hecker (1840–1909), deutscher Lackfabrikant und Firmengründer